Урбану () — топоним:
 Мануэл-Урбану — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Акри. 
 Урбану-Сантус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.